Свибло — деревня в Красной волости Себежского района Псковской области
 Свибло — озеро в Себежском районе Псковской области
 Свибло, Фёдор Андреевич — московский боярин и воевода XIV в.